O02 steht für:
 O02, ICD-10-Code für sonstige abnorme Konzeptionsprodukte, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O00-O08
 O02, FAA-Code für den Nervino Airport in Beckwourth, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O02